Parodont – aparat zawieszeniowy zęba (u człowieka). 

Składają się nań 4 typy tkanek (miękkich i twardych):
 dziąsło
 cement korzeniowy
 kość wyrostka zębodołowego
 ozębna.

Zobacz też 

 paradontoza

Przypisy 

Jama ustna